Puerto Esperanza kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puerto Esperanza, Argentina, Misiones,

Kuba 

 La Esperanza, Kuba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar